est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide abscissique, numéro CAS 
 acide 5-octanoylsalicylique, numéro CAS 

 Ester
 2-éthyl-2-phénylmalonate de diéthyle, numéro CAS